Teòfan Anastaso, emperadriu consort de l'Imperi Romà d'Orient, muller de Romà II i Nicèfor II
 Teòfan d'Atenes, emperadriu consort de l'Imperi Romà d'Orient, muller d'Estauraci
 Teòfana Escleros, emperadriu consort del Sacre Imperi Romanogermànic
 Teòfan Martinaci, emperadriu consort de l'Imperi Romà d'Orient, muller de Lleó VI el Filòsof
 Teòfana (o Teòfan), abadessa d'Essen